Bosbeek (Humbeek), een beek in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
 Bosbeek (Limburg), een beek in de Belgische provincie Limburg
 Bosbeek (Boom), een beek in de Belgische provincie Antwerpen
 Bosbeek (Geulle), een beek bij Geulle in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Landgoed Bosbeek, een landgoed te Heemstede
 Bosbeek (Velsen), een benaming voor het Burgemeester Rijkenspark